Голиков Василий Васильевич:
 Голиков, Василий Васильевич (1921—2003) — советский и российский художник кино.
 Голиков, Василий Васильевич (1911 — ?) — Герой Социалистического Труда.